Sprache des Dritten Reichs steht für:

 LTI – Notizbuch eines Philologen (Lingua Tertii Imperii), Werk von Victor Klemperer (1947)
 Sprache des Nationalsozialismus